Бонхёффер () — немецкая фамилия:
 Бонхёффер, Дитрих (1906—1945) — немецкий теолог, участник движения Сопротивления.
 Бонхёффер, Клаус (1901—1945) — немецкий юрист, участник движения Сопротивления. Брат Дитриха Бонхёффера.
 Бонхёффер, Карл Фридрих (1899—1957) — немецкий химик. Брат Дитриха Бонхёффера.
 Бонхёффер, Карл (1868—1948) — немецкий психиатр. Отец Дитриха Бонхёффера.